Sharon Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sharon Historic District (Connecticut), ID-Nr. 93000257
 Sharon Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 75000296